Паляйш () — португальська власна назва.

Топоніми

Паляйш (Баррейру) — парафія.
 Паляйш (Сертан) — парафія.
 Паляйш (Транкозу) — парафія.